«Mother Earth» (del inglés: "Madre Tierra") puede referirse a:

Publicaciones 
 Mother Earth (1906-1917), revista radical fundada por Emma Goldman.
 Mother Earth (1933-1934), periódico anarquista de John G. Scott & Jo Ann Wheele.

Música

Agrupaciones 
 Mother Earth (1968-1973), banda estadounidense de blues rock.
 Mother Earth (1991-1996), banda británica de acid jazz y rock.

Álbumes 
 Mother Earth (2000), álbum de Within Temptation.
 Mother Earth (2005), álbum de Avalanch.

Canciones 
 Mother Earth (1959), canción de Memphis Slim.
 Mother Earth (1994), canción de Underworld.
 Mother Earth (2000), canción de Within Temptation.